Bokhorst kan henvise til flere steder:

 Bokhorst, en kommune i Amt Schenefeld i Kreis Steinburg, Slesvig-Holsten
 Amt Bokhorst var et tidligere Amt i Kreis Plön, Slesvig-Holsten. Nu en del af Amt Bokhorst-Wankendorf.
 En bydel Bokhorst i kommunen Schillsdorf i Amt Bokhorst